Исберг () — коммуна во Франции, регион О-де-Франс, департамент Па-де-Кале, округ Бетюн, кантон Эр-сюр-ла-Лис. Расположена в 16 км к северо-западу от Бетюна, в 9 км от автомагистрали А26 «Англия» Труа-Кале, на берегу канала Дюнкерк-Шельда. На юго-западе коммуны находится железнодорожная станция Исберг линии Аррас-Дюнкерк.

Население (2018) — 9 745 человек.

История 
Город известен благодаря легенде о Святой Исберг, дочери короля франков Пипина III Короткого и сестре Карла Великого, которая лечила заболевания кожи и глаз.

Достопримечательности 
 Церковь Святой Исберг XV века
 Часовня Святой Исберг XVII века
 Родник Святой Исберг
 Церкви Святого Пьера и Святого Мориса XIX века
 Ферма XVII века

Экономика 
С середины XIX века город вырос до значительного промышленного центра, в основном сталелитейной промышленности, благодаря близости к разработкам угля.

Успешное развитие сталелитейной промышленности в значительной степени было обязано расположением Исберга на канале Дюнкерк-Шельда, связывавшего его с побережьем Ла-Манша и Северного моря на севере и каналами Северной Европы на востоке. Через город также проходила железная дорога. Промышленные объекты не только сформировали облик окрестностей Исберга и повлияли на экологию, но и стали источником процветания города. Производства компании Mittel работают в городе и в настоящее время.

Структура занятости населения:

 сельское хозяйство — 0,5 %
 промышленность — 42,1 %
 строительство — 5,9 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 22,6 %
 государственные и муниципальные службы — 28,9 %

Уровень безработицы (2017) — 15,7 % (Франция в целом — 13,4 %, департамент Па-де-Кале — 17,2 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2018) — 18 770 (Франция в целом — 21 730, департамент Па-де-Кале — 19 200).

Демография 
Динамика численности населения, чел.

</center>

Администрация 
Пост мэра Исберга с 2020 года занимает Давид Телье (David Thellier). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый им независимый список победил в 1-м туре, получив 56,55 % голосов.

Спорт 
С 1945 года в городе проводится велосипедная гонка «Гран При Исберга», входящая в календарь Европейского тура Международного союза велосипедистов (UCI).

Галерея

См. также 
 Округа департамента Па-де-Кале
 Коммуны департамента Па-де-Кале

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года
 Энциклопедия коммун Франции

Коммуны департамента Па-де-Кале